

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Gostomin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń 
 Gostomin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe